Методије, име
 Методије Марковић
 Методије I Цариградски
 Методије II Цариградски
 Методије III Цариградски
 Методије Остојић
 Методије Солунски
 Митрополит београдски Методије
или:
 Ћирило и Методије